Менделе́ево — посёлок в Карагайском районе Пермского края России.

География 
Расположен при одноимённой ж.-д. станции на линии Балезино-3 — Пермь в лесистой местности в 11 км к юго-юго-востоку от села Карагай, в 45 км к запад-северо-западу от Краснокамска и в 75 км от Перми.

К посёлку с северо-запада примыкает крупная деревня Савино. У южной окраины берёт начало река Нижняя Рассоха (приток Нытвы). Через посёлок проходит автодорога Р243 Киров — Пермь.

История 
Посёлок возник в 1899 году при строительстве железной дороги. Первоначально назывался станция Савино (по названию близлежащей деревни), переименован в 1914 году в память о Д. И. Менделееве.

В 1934 году в посёлке создан хлебокомбинат.

С 2004 до 2020 гг. посёлок был административным центром Менделеевского сельского поселения.

Инфраструктура 
Имеются средняя школа, детский сад, дом культуры, почтовое отделение, амбулатория, аптека.

Население 

Численность населения вместе с деревней Савино составляет  тыс. чел..

Примечания 

Населённые пункты Карагайского района